Mount Mervyn kan syfta på följande platser:

 Mount Mervyn, Antarktis
 Mount Mervyn, Kanada